Transparency (transparence) er det engelske ord for transparens og det kan referere til forskellige artikler:

Underholdning 
Transparency (film) - en film fra 2010
Transparency (album) - et album fra 1985 album
Transparence (album) - et album
Transparent (Coil album) - et album fra 1984
Transparent (LaRue album) - et album fra 2001
Transparent (film) - en dokumentarfilm fra 2005
Transparent (New York rock band) - et rockband fra New York
Transparent (Tv-serie) - en amerikansk tv-serie.

Øvrige 
 Transparency International - en organisation der arbejder for transparens i governance, corporate, banking og association transparency
Transparency (vin) - vinens evne til at vise alle smagsnuancer
Transparent Language - en sproglæringssoftwarevirksomhed fra Nashua i New Hampshire
Transparent goby - en fiskeart i Gobiidae-familien
White Transparent - en æblesort
"Transparent" - en sang af Suzi Quatro